Wandt ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Wandt (1890–1965), Autor und Publizist in Berlin
 Jakob Joseph Wandt (1780–1849), von 1842 bis 1849 Bischof von Hildesheim
 Manfred Wandt (* 1955), deutscher Jurist mit Schwerpunkt Versicherungsrecht 

Siehe auch:
 Wand
 Want